

Geografia
 Mane – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Mane – comune francese del dipartimento dell'Alta Garonna
 Mané – dipartimento del Burkina Faso classificato come comune, situato nella provincia di Sanmatenga, facente parte della Regione del Centro-Nord

Mitologia
 Mane – re della Frigia o della Lidia

Persone

Mane
 Gucci Mane, pseudonimo di Radric Delantic Davis (1980) – rapper statunitense 
 Tyler Mane, pseudonimo di Daryl Karolat (1966) – attore ed ex wrestler canadese

Mané
 Mané (1950) – ex allenatore di calcio spagnolo
 Ansumane Mané (1940-2000) – militare e politico guineense
 Carlos Mané (1994) – calciatore portoghese
 Malick Mané (1988) – calciatore senegalese
 Marie Mané (1995) – cestista francese
 Ousmane Mané (1990) – calciatore senegalese
 Sadio Mané (1992) – calciatore senegalese
 Sori Mané (1996) – calciatore guineense